Чулпа́н — село в Икрянинском районе Астраханской области. Административный центр Чулпанского сельсовета.

География 
Село расположено в южной части Икрянинского района на берегу реки Ямная. Расстояние до Астрахани по прямой составляет 56 километров (до центра города), до районного центра села Икряное — 23 километров.

Климат резко континентальный, с жарким и засушливым летом и бесснежной ветреной, иногда с большими холодами, зимой. Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата — семиаридный (индекс BSk). 

Часовой пояс

Население 

Около 88% населения составляют этнические русские, также проживают казахи, астраханские татары и представители других народов.

Инфраструктура 
В селе работает несколько магазинов, дом культуры, школа, детский сад, почтовое отделение.

Русская православная церковь 
Ильинская церковь. Упоминается в 1902-1920 гг.

Примечания 

Населённые пункты Икрянинского района